Ferreras puede hacer referencia a:

Lugares 
 Ferreras (Vegamián), localidad del municipio de Vegamián en la provincia de León;
 Ferreras (Quintana del Castillo), localidad del municipio de Quintana del Castillo en la provincia de León;
 Ferreras del Puerto, localidad del municipio de Valderrueda en la provincia de León;
 Ferreras (San Román), lugar de la parroquia de San Román, concejo de Candamo, Asturias;
 Las Ferreras, lugar de la parroquia de La Mata, concejo de Grado, Asturias;
 Ferreras (Campomanes), lugar de la parroquia de Campomanes, concejo de Lena, Asturias;
 Ferreras de Abajo, municipio de la provincia de Zamora;
 Ferreras de Arriba, municipio de la provincia de Zamora.

Personas 
Antonio García Ferreras, periodista español y director del canal La Sexta